Carceri (Padua), gemeente in Italiaanse provincie Padua.
 Carceri (band), Nederlandse metalband.